Příjmení Aldrich nese více různých osobností:

 Doug Aldrich (* 1964) – americký hard rockový kytarista
 Kate Aldrich (* 1973) – americká operní pěvkyně
 Richard Aldrich (1863–1937) – americký hudební kritik

Externí odkazy